Harlem peut faire référence à :

Toponymes 
 Harlem, quartier de la ville de New York, à Manhattan, composé de :
 Central Harlem, partie du quartier de Harlem ;
 East Harlem (ou « Spanish Harlem »), quartier situé à l'est d'Harlem, de la  à la  ;
 West Harlem, quartier situé à l'ouest de St. Nicholas Avenue et au nord de la  rue.
 Harlem (Géorgie) ;
 Harlem (Montana) ;
 Harlem (Californie) ;
 Harlem (Floride) ;
 Stations du métro de Chicago :
  Harlem/Lake (ligne verte CTA) ;
 Harlem (ligne bleue nord CTA) ;
 Harlem (ligne bleue sud CTA) ;
 Haarlem, ville des Pays-Bas.

Cinéma 
 Harlem, film italien de Carmine Gallone sorti en 1943 ;
 Les Nuits de Harlem (Harlem Nights), film américain d'Eddy Murphy sorti en 1989 ;
 Rage in Harlem (A Rage in Harlem), film américain de Bill Duke sorti en 1991.

Musique
 Harlem (18.-19.), compositeur de chansons français.

Voir aussi 
 Harlem Globetrotters, équipe de basketball originaire de Chicago ;
 Harlem Désir (né en 1959), député européen ;
 Harlem River, rivière séparant Manhattan et le Bronx ;